Tatjana Ingeborg Hänni (* 2. Dezember 1966 in Biel) ist eine ehemalige Schweizer Fussballerin und seit 1. Januar 2019 Leiterin des Ressorts Frauenfussball beim Schweizerischen Fussballverband (SFV) und vom 1. Juli 2020 bis am 31.12.2022 Direktorin Frauenfussball. Sie war damit die höchste Frau im Schweizer Fussball und die erste Frau in der Geschäftsleitung des SFV. Seit dem 1. Januar 2023 ist sie Sportliche Direktorin bei der amerikanischen Frauenfussball-Profi-Liga NWSL (National Women's Soccer League).

Leben und Werdegang 
Tatjana Haenni ist eine Pionierin des Schweizer Frauenfussballs. Sie startete ihre Karriere 1979 als Spielerin beim FC Bern und spielte unter anderem für FC Rapid Lugano. Von 1984 bis 1996 bestritt sie 23 Länderspiele für die Schweizer Nationalmannschaft, in denen ihr ein Tor gelang. Haenni war Trainerin des SV Seebach und baute dort von 2001 bis 2003 die Frauen-Sektion auf. 2005 wurde sie Präsidentin des FFC Zürich-Seebach. Der FFC Zürich-Seebach wurde 2008 die FC Zürich Frauen. Von 2008 bis 2018 war sie Präsidentin der Abteilung Frauenfussball beim FC Zürich.  

Haenni war die erste Mitarbeiterin der UEFA, die sich ausschliesslich um Frauenfussball kümmerte. Von 1999 bis 2017 arbeitete Tatjana Haenni bei der FIFA als Abteilungsleiterin Frauenfussball. Dort war sie unter anderem für die Organisation der Frauenfussball-WM-Endrunden zuständig und organisierte die Frauen-Fussballweltmeisterschaften 2011 in Deutschland und 2015 in Kanada mit.   

Beim Schweizerischen Fussballverband möchte Haenni sich nach eigener Aussage dafür einsetzen, dass die «strukturelle Diskriminierung von Frauen im Sport» verschwindet.

Seit dem 1. Januar 2023 ist Haenni bei der NWSL, einer der besten Frauenfussball-Profi-Ligen, der Welt als Sportliche Direktorin angestellt und Teil der Geschäftsleitung.

Weblinks 
 Spielerinnenprofil von Tatjana Haenni

Einzelnachweise 

Fußballnationalspieler (Schweiz)
Fußballfunktionär (Schweiz)
Fußballfunktionär (UEFA)
Fußballfunktionär (FIFA)
Schweizer
Geboren 1966
Frau